Оленёкский район (улус)  () или Оленёкский эвенкийский национальный район — административно-территориальная единица (район или улус) и муниципальное образование (муниципальный район) в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации.

Административный центр — село Оленёк.

География 
Оленёкский район расположен на северо-западе Якутии, за Северным полярным кругом, в бассейнах рек Оленёк и Анабар.

Площадь района — 317 976,06 км², что составляет приблизительно 10,31 % площади Якутии. Это самый большой по площади район республики: его площадь примерно в 27 раз больше Мегино-Кангаласского района — самого малого по площади в регионе. Кроме того, по площади Оленёкский район крупнее 71 из 85 регионов России, а также большинства стран мира. Площадь района чуть больше площади Польши (312,68 тыс. км²).

Оленёкский район (улус) граничит:
 с другими районами (улусами) Якутии:
 на севере — с Анабарским,
 на северо-востоке — с Булунским,
 на востоке — с Жиганским,
 на юго-востоке — с Вилюйским, Верхневилюйским и Нюрбинским,
 на юго-западе — с Мирнинским;
 с районами соседнего Красноярского края:
 на западе — с Эвенкийским,
 на северо-западе — с Таймырским Долгано-Ненецким.
Западная и северо-западная границы района являются частью границы между Дальневосточным и Сибирским федеральными округами, а также Дальневосточным и Восточно-Сибирским экономическими районами России.

История 
Район образован 1 октября 1935 года.

Наделён статусом эвенкийского национального района в 2005 году.

Население 

 Занятость
Основными занятиями населения являются оленеводство, звероводство и охота.

 Национальный состав

Муниципально-территориальное устройство 
Оленёкский эвенкийский национальный район (улус), в рамках организации местного самоуправления, включает 4 муниципальных образования со статусом сельских поселений (наслега), а также 1 межселенную территорию без статуса муниципального образования:

Все наслеги в Оленёкском районе имеют статус национальных.

Межселенная территория включает территории ресурсных резерватов (эркээйи сирдэри) «Бэкэ», «Бириктэ», «Алакит», «Мархара» и месторождений редкоземельных металлов.

Населённые пункты 
В Оленёкском районе 4 населённых пункта.

Экономика 
Основу экономики составляют сельское хозяйство (оленеводство и звероводство) и охотничий промысел. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 1 302 га. В районе имеются совхозы, крестьянские хозяйства, в том числе общинно-родовые. Транспортная связь — воздушная и по автозимникам.

Примечания

Ссылки 
 
 Карта Оленёкского улуса 

Национальные районы и сельсоветы Якутии